Bariones puede referirse a:
 Los bariones, familia de partículas subatómicas formadas por tres quarks.
 Los bariones xi (partículas cascada), familia de partículas subatómicas hadrónicas que tienen el símbolo Ξ.
 Los bariones sigma, familia de partículas subatómicas hadrónicas.
 Los bariones omega, familia de partículas subatómicas hadrónicas que tienen el símbolo Ω.
 Los bariones exóticos, estados enlazados de cuatro o más quarks y otras partículas elementales.
 Los bariones delta (resonancias delta), familia de hadrones subatómicos que tienen los símbolos Δ++, Δ+, Δ0, y Δ−.
 Los bariones lambda (Λ0), compuestos por un quark arriba, uno abajo y un quark extraño, con los quarks arriba y abajo en un estado de espín isotópico 0 (sabor antisimétrico).

Además, puede hacer referencia a:
 Bariones de la Vega, localidad del municipio de San Justo de la Vega, provincia de León (España).